Безіменна — річка в Україні, у Житомирському районі Житомирської області. Ліва притока Коденки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 10 км. Площа басейну 36,5 км².

Розташування 
Бере початок на схід від Троянова. Тече переважно на південний схід через Двірець та Іванківці і впадає у річку Коденку, ліву притоку Гуйви. 

Річку перетинають автомобільні дороги , .

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Житомирського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви